Osoby o tym nazwisku:
 Janne Leskinen – fiński narciarz alpejski
 Kristi Leskinen – amerykańska narciarka
 Kullervo Leskinen – fiński strzelec, olimpijczyk